Хуан Карлос Валенсуэла (; родился 15 мая 1984 года в Гуаймасе, Мексика) — мексиканский футболист, защитник. Выступал за сборную Мексики.

Клубная карьера 
Валенсуэла — выпускник футбольной академии клуба «Атлас». В возрасте 18 лет он был включен в заявку команды на сезон 2003/04 года тренером команды Фернандо Кирарте. 19 апреля 2003 года в матче против «Эстудиантес Текос» Хуан Карлос дебютировал в чемпионате Мексики. Место в основном составе он отвоевал только в следующем сезоне. 5 ноября 2005 года в поединке против «Гвадалахары», Валенсуэла забил свой первый гол за клуб. За «Атлас» он отыграл 5 сезонов и принял участие в 107 матчах, забив 3 гола.

В январе 2008 года Валенсуэла перешёл в «Эстудиантес Текос». Сумма трансфера составила 1,4 евро. 17 августа в матче против «Монтеррея», Хуан Карлос забил свой первый мяч за «Текос».

В конце 2008 года Валенсуэла перешёл в столичную «Америку». 27 января 2009 года в матче против «Толуки» он сыграл свой дебютный матч за новый клуб. 19 февраля во встрече против своего бывшего клуба, «Атлас» Хуан Карлос забил свой первый мяч за новую команду.

В 2015 году Валенсуэла вернулся в «Атлас». Спустя он год стал игроком «Тихуаны». 9 января 2016 года в матче против «Пачуки» Хуан дебютировал за новую команду. 28 января в поединке против «Крус Асуль» Хуан забил свой первый гол за «Тихуану».

Международная карьера 
24 сентября 2008 года в товарищеском матче против сборной Чили Валенсуэла дебютировал в сборной Мексики.

В 2009 году Хуан в составе национальной команды выиграл Золотой Кубок КОНКАКАФ. На турнире он провёл два матча против сборных Коста-Рики и в финале против США.

Валенсуэла активно привлекался к товарищеским матчам в преддверии чемпионата мира в ЮАР, но в окончательную заявку так и не попал.

В 2013 году Хуан во второй раз принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд Мартиники, Тринидада и Тобаго, Канады и дважды сборных Панамы.

4 июня 2015 года в матче против сборной Перу Хуан забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2015 года Валенсуэла в третий раз принял участие Кубке Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против Чили и Эквадора.

Голы за сборную Мексики

Достижения 
Командные

 «Америка»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2013

Международные

 Мексика
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2009

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль игрока на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Текос»
Игроки ФК «Леонес Негрос»